Chemische inertie, de eigenschap van een chemische stof niet of nauwelijks te reageren met andere chemicaliën
Traagheid, het verschijnsel dat een voorwerp de bestaande bewegingstoestand continueert 
Inertiaalkracht, het fysisch zich voordoende fenomeen dat een voorwerp een stuk weerstand biedt tegen veranderingen in de bewegingstoestand ervan
Wetenschappelijke inertie, de tendens van onderzoeksprogramma's om nieuwe storende bevindingen te verbieden of te negeren, zoals die door de Hongaarse wetenschapsfilosoof Imre Lakatos en de Zweedse filosoof Sören Halldén wordt beschreven
Psychologische inertie, de neiging om de status-quo (of standaardoptie) te handhaven